L40, L-40 ou L.40 peut faire référence à :
 Orličan L-40 Meta Sokol, un avion de tourisme tchécoslovaque ;
 Psoriasis, d'après la classification internationale des maladies ;
 Semovente L.40 47/32, un canon d'assaut italien.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres